En Pologne, Zbójno est le nom de :

 Zbójno, gmina rurale du powiat de Golub-Dobrzyń de la voïvodie de Couïavie-Poméranie.
 Zbójno, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie.
 Zbójno, village de la voïvodie de Grande-Pologne.
 Zbójno, village de la voïvodie de Lublin.
 Zbójno, village de la voïvodie de Mazovie.
 Zbójno, village de la voïvodie de Sainte-Croix.